Вторая лига Чехии по футболу 2004/2005 — Двенадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «СИАД Мост», «Высочина Йиглава» и «Виктория Пльзень».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте livesport.cz 

2004/2005
Спорт в Чехии в 2004 году
Спорт в Чехии в 2005 году